Маний Манилий — римский военачальник, политический деятель и юрист, консул 149 года до н. э. 
 Марк Манилий — римский астролог I века нашей эры, автор одной из первых сохранившихся книг по астрологии «Астрономика».
 Публий Манилий — политический деятель из плебейского рода Манилиев, консул Римской республики в 120 году до н. э. 
 Манилий — крупный ударный кратер в северо-восточной области Моря Паров на видимой стороне Луны.